XMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Xiamen Gaoqi, Xiamen, Cina